2-й воздушный флот () — одно из основных оперативных объединений воздушных войск (люфтваффе) Вооружённых сил нацистской Германии, в годы Второй мировой войны.

Боевой путь 

Образован 1 февраля 1939 года в Брауншвейге.

Участвовал в Французской кампании вермахта, в сражениях битвы за Британию. В 1941 году передислоцирован на восток, с 22 июня осуществлял поддержку действий группы армий «Центр».

15 ноября 1941 года 2-й воздушный флот был размещён в Италии. К началу декабря 1943 года флот состоял из 2-го авиакорпуса и действовал в юго-западной Германии, южной части Франции и Италии.

Расформирован 27 сентября 1944 года. На базе штаба сформирован 10-й воздушный флот.

Командующие 
 генерал авиации Хельмут Фельми (1 февраля 1939 — 12 января 1940)
 генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг (12 января 1940 — 11 июня 1943)
 генерал-фельдмаршал авиации Вольфрам фон Рихтгофен (12 июня 1943 — 27 сентября 1944)

Начальники штаба 
 полковник Хайнц-Хельмут фон Вюлиш (1 февраля 1939 — 30 сентября 1939)
 полковник Йозеф Каммхубер (1 октября 1939 — 19 декабря 1939)
 генерал-майор Вильгельм Шпайдель (19 декабря 1939 — 30 января 1940)
 полковник Герхард Бассенге (30 января 1940 — 31 июля 1940)
 полковник Ганс Зейдеман (5 октября 1940 — 11 августа 1942)
 генерал-майор Пауль Дайхман (25 августа 1942 — 25 июня 1943)
 полковник Торстен Крист (июнь 1943 — сентябрь 1943)
 генерал-лейтенант Эрнст Мюллер (1 октября 1943 — сентябрь 1944)

Боевые соединения

Аббревиатуры и сокращения 
 FAGr = Fernaufklärungsgruppe = разведывательная группа.
 Gruppe = авиагруппа.
 JG = Jagdgeschwader = истребительная эскадра.
 Geschwader = аналог группы в ВВС Великобритании.
 KG = Kampfgeschwader = бомбардировочная эскадра.
 KG zbV = Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung = транспортная эскадра, позднее — TG.
 NAGr = Nahaufklärungsgruppe = связная группа.
 NASt = Nahaufklärungsstaffel = связная эскадрилья.
 Staffel = аналог эскадрильи в ВВС Великобритании.
 NSGr = Nachtschlachtgruppe = группа ночных штурмовиков.
 SAGr = Seeaufklärungsgruppe = группа морской разведки.
 SG = Schlachtgeschwader = штурмовая эскадра.
 TG = Transportgeschwader= транспортная эскадра.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Военно-воздушные силы нацистской Германии
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году